Караичевский — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области России. Входит в состав Нижнедолговского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 24 декабря 2004 года № 977-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Нехаевского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Нижнедолговского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-западной части региона, в пределах Калачской возвышенности, относящейся к Восточно-Европейской равнине.

Уличная сеть состоит из двух географических объектов: ул. Верхняя и ул. Центральная.

Абсолютная высота 212 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 35 человек мужчин — 20, женщин — 15 (57,1 и 42,9 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 97 % от общей численности населения в 65 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Конечный пункт автодороги «Краснополье — Нижнедолговский — Караичевский» (идентификационный номер 18 ОП МЗ 18Н-79). Остановка «Поворот на Караичевский». Автобусный маршрут 670 (по состоянию на 2018 г.).

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Нехаевского района